Becerreá kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Becerreá (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Becerreá (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar